Biblioteka Narodowa (polnisch für Nationalbibliothek) steht für:

 Polnische Nationalbibliothek in Warschau
 Biblioteka Narodowa (Buchreihe), polnische Buchreihe